Kanton Sainte-Anne (Guadeloupe), een kanton in Guadeloupe
 Kanton Sainte-Anne-1, een voormalig kanton in Guadeloupe
 Kanton Sainte-Anne-2, een voormalig kanton in Guadeloupe
 Kanton Sainte-Anne (Martinique), een voormalig kanton in Martinique